HWE steht als Abkürzung für:

 Hochwasserentlastung
 Horner-Wadsworth-Emmons-Reaktion, eine Namensreaktion der Organischen Chemie

Abkürzung